Корнехо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Корнехо, Патрисио (род. 1944) — чилийский теннисист.
 Корнехо, Рене (род. 1962) — перуанский политик.
 Корнехо, Фернандо (1969—2009) — чилийский футболист.
 Корнехо, Хосе Мария (1788—1864) — сальвадорский политик XIX века.
 Корнехо, Хуан (род. 1990) — чилийский футболист.